Agag – król Amalekitów zabity przez biblijnego sędziego Samuela
 Alejandro Agag (ur. 1970) – hiszpański polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego